Wilhelm-Gymnasium steht für:

 Wilhelm-Gymnasium (Braunschweig)
 Wilhelm-Gymnasium (Hamburg)

Siehe auch:
 Wilhelmsgymnasium
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium